Horvátország
Smrečje falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Smrečje falu Vrhnika községben, Közép-Szlovénia régióban